Балка Суха Віднога — балка (річка) в Україні у Ізюмському й Балаклійському районах Харківської області. Ліва притока річки Волоської Балаклійки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 11,85 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,85 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Сухий Яр. Тече переважно на північний захід через селище Нурове та село Старий Чизвик і впадає в річку Волоську Балаклійку, ліву притоку річки Балаклійки.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували молочно-тваринна ферма (МТФ), газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — 1 вітряний млин.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Ізюмського району
Річки Балаклійського району